Als steht für:

 Als (Insel) (deutsch Alsen), dänische Insel in der Ostsee
 Als (Fluss), auch Alsbach oder Alserbach genannt, Fluss in Wien
 Als (Stadt), dänische Kleinstadt in der Kirchspielsgemeinde Als Sogn
 Als Sogn, dänische Kirchspielsgemeinde auf Himmerland

 Als Sund (deutsch: Alsensund), Meerenge in Nordschleswig im südlichen Dänemark

Als ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Als (1925–2014), luxemburgischer Ökonom und Jurist
 Hilton Als (* 1960), US-amerikanischer Schriftsteller und Literaturkritiker

ALS steht für:
 Abraham-Lincoln-Stiftung, eine Unterorganisation der Rockefeller-Stiftung
 Academic LinkShare, eine digitale Bibliothek mit kooperativer Daten-Erschließung
 Advanced Life Support, die erweiterten Maßnahmen der Herz-Lungen-Wiederbelebung
 Advanced Light Source, ein Synchrotron des Lawrence Berkeley National Laboratory
 Air Lubrification for Ships, siehe Luftschmierung für Schiffe
 Airborne Laserscanner-Systeme, optische Systeme zum Vermessen von Landschaftsoberflächen und Gebäuden, siehe Airborne Laserscanning
 Alte Landesschule Korbach, Gymnasium in Korbach
 Alternate Line Service, GSM-Dienstmerkmal für zwei Rufnummern auf einer Karte
 Alternative Linke, eine politische Partei in der Schweiz
 Ambient light sensor; siehe Umgebungslichtsensor
 Amyotrophe Lateralsklerose, eine degenerative Krankheit des motorischen Nervensystems
 Anti-Lag-System, ein automatisches Umluftsystem eines Rallyewagens 
 Antilymphozytenserum, ein tierisches Immun- oder Hyperimmunserum, siehe Antithymozytenglobulin
 Approach Lighting System (deutsch Anflugbefeuerung), bei einem Flugplatz ein Beleuchtungssystem, das vor der Schwelle einer Landebahn angebracht ist
 Arbeits- und Lernsituation, ein Teil der neuen schweizerischen kaufmännischen Grundausbildung
 MPEG-4 Audio Lossless Coding, Teil des MPEG-4-Standards für Audio-/Video-Kompression
 automatische Fahrlichtschaltung, siehe Lichtautomatik
 Automatische Lokomotiven-Signalisierung, siehe ALSN #Einordnung 
 Landkreis Alsfeld, auslaufendes Kfz-Kennzeichen

als steht für:
 Toskisch, eine der beiden Dialektgruppen der albanischen Sprache, Sprachcode nach ISO 639-3

Siehe auch:
 Alls
 
 

Abkürzung